Harari peut désigner :

Patronyme 

 Arthur Harari, réalisateur, scénariste et acteur français
 Catherine Dreyfus-Harari, journaliste française
 Clément Harari, acteur français
 Michael Harari, agent secret israélien.
 Simone Halberstadt Harari, productrice française
 Yuval Noah Harari, professeur d'histoire israélien.

Divers 
les Harari (ou Aderi), un peuple d'Éthiopie
le harari, une langue sémitique
Patronyme juif